Рыбинский — многозначный термин.

Фамилия 
Известные носители:

 Рыбинский, Василий Петрович (1826 — не ранее 1860) — русский художник; мастер акварельной живописи.
 Рыбинский, Владимир Николаевич (1952—2004) — российский поэт-палиндромист и исследователь русского палиндрома.
 Рыбинский, Мацей (1784—1874) — польский генерал, последний руководитель восстания 1830—1831 годов.
 Рыбинский, Николай Захарович (1888—1955) — участник Белого движения, журналист, писатель, драматург, актёр, режиссёр.
 Рыбинский, Казимеж Анджей (1924—2011) — польский врач, хабилитированный доктор, профессор, основатель эндокринной хирургии в Польше.
 Рыбинский, Марек (1977—2011) — польский католический священник, салезианец, миссионер. Убит в Манубе, Тунис.

Топоним 
 Рыбинский район
 Рыбинский уезд
 Рыбинский (Шолоховский район) — хутор в Ростовской области России.

См. также 
 Рыбинский музей-заповедник
 Рыбинское